Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg 
Trainer: 
Kapitän:  (1–3, 6–12, 15–18, 20–25, 27–29, 31–32, 35),  (4, 13–14, 26), Christoph Leitgeb (5, 33), Andreas Ulmer (19, 30), Stefan Lainer (34),  (36)

FK Austria Wien 
Trainer:  (1–24),  (ab 25)
Kapitän: Alexander Grünwald (1–3, 32–35), Raphael Holzhauser (4–9, 11–16, 18–29, 31),  (10, 17), Michael Madl (30), Florian Klein (36)

SK Sturm Graz 
Trainer:  (1–20),  (ab 21)
Kapitän: Deni Alar (1–2, 4–6, 8, 14, 16–20, 27–30, 32–36), Stefan Hierländer (3, 26),  (7, 9–13, 15, 21–24, 31), Fabian Koch (25)

SCR Altach 
Trainer: Klaus Schmidt
Kapitän: Hannes Aigner (1, 3, 11, 23), Philipp Netzer (2, 5–10, 12–17, 19–22, 24–33, 35–36), Andreas Lienhart (4, 18), Emanuel Schreiner (34)

SK Rapid Wien 
Trainer: Goran Djuricin
Kapitän: Stefan Schwab (1–21, 28–36), Maximilian Hofmann (22–24, 26), Mario Sonnleitner (25), Louis Schaub (27)

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer:  (1–7), Ernst Baumeister (ab 8)
Kapitän: Daniel Toth (1–5, 7–9, 35–36), Thomas Ebner (6, 10, 12–20, 22–25, 27–32, 34), Markus Lackner (11, 21, 26, 33)

SV Mattersburg 
Trainer: Gerald Baumgartner
Kapitän: Lukas Rath (1–6, 17), Nedeljko Malic (7–16, 18–30, 32–36),  (31)

Wolfsberger AC 
Trainer: Heimo Pfeifenberger (1–27), Robert Ibertsberger (ab 28)
Kapitän:  (1–22, 24–26, 28–35),  (23), Alexander Kofler (27),  (36)

SKN St. Pölten 
Trainer: Jochen Fallmann (1–7), Oliver Lederer (8–28), Dietmar Kühbauer (ab 29)
Kapitän: Lukas Thürauer (1–2, 5, 8–10, 15), Michael Ambichl (3–4, 6–7, 11–12, 27–28), Dominik Hofbauer (13–14, 16–19, 22, 24–26, 29–33), Michael Huber (20–21, 23), Christoph Riegler (34–36)

LASK 
Trainer: Oliver Glasner
Kapitän: Pavao Pervan (1–34), René Gartler (35), Christian Ramsebner (36)

Anmerkungen 

2017/18
Bundesliga 2017/18
Bundesliga 2017/18
Kaderliste